РеАнимания 2012 — IV-й ежегодный открытый международный фестиваль анимационного кино проходивший в Армении с 3 по 9 ноября 2012 года

История 
Четвёртый международный анимационный кинофестиваль «РеАнимания» под девизом «Под одним зонтом» прошел в Армении с 3 по 9 ноября 2012 года. На фестиваль было представлено около 400 фильмов из 42 стран. Перед началом фестиваля был устроен флэшмоб с зонтиками, который украсил фестивальный старт. Церемония открытия «РеАнимании» прошла в красном зале кинотеатра «Москва», где каждый зритель в день открытия нашел под своим сиденьем плитку шоколада. Стартовал фестиваль премьерой французского анимационного фильма . В рамках форума прошло ряд мероприятий: был отмечен 50-летний юбилей режиссёра Владимира Маиляна, а 5-го ноября в кинотеатре «Наири» была представлена программа, посвященная 100-летию русской анимации. Были показаны лучшие российские анимационные фильмы снятые за последние 3 года. За время проведения фестиваля было задействовано 11 площадок и кинозалов, прошел ряд мастер-классов с участием известных аниматоров Марсело Марао (Бразилия) и Мартина Уолнера (Германия).

Закрытие «РеАнимании» прошло в полном аншлаге. Фестиваль закрыл фильм испанского режиссёра Игнасио Феррераса «Морщинки» о дружбе между двумя старичками, оказавшимися в Доме престарелых.

Победители и лауреаты конкурса

Лучший полнометражный фильм 
ГРАН ПРИ
  «Человеческая трагедия» (The Tragedy of Man) —  (Венгрия)

Лучший короткометражный фильм 
ГРАН ПРИ
  «Чинти» (CHINTI) — Наталья Мирзоян (Армения)

Лучшая дипломная работа (лучший выпускной фильм) 
ГРАН ПРИ
  /  «Встав во имя свободы» (Standing up for Freedom) —  (Испания / Чехия)

Лучший телевизионный/рекламный фильм 
ГРАН ПРИ
  «366 дней» (366 TAGE) —  (Германия)

Лучший музыкальный фильм 
ГРАН ПРИ
  «Духи фортепиано» (Spirits of the piano) —  (Германия)

Приз детского жюри за лучший фильм 
ГРАН ПРИ
  «Терпи меня» (Spirits of the piano) — Касиа Вилк (Германия)

Другие призы 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ

  «WWF 100% Возобновляемая энергия» — Амика Кубо Тори (Япония)

О фестивале 
Немецкий аниматор Мартин Волнер:
Все представленные фильмы были достаточно высокого уровня. И то, что один из победителей — армянский режиссёр, говорит о прогрессе анимации в Армении

Примечания 

Кинофестивали Армении
Ноябрь 2012 года
2012 год в Армении
Кинофестивали 2012 года